Волосково — название населённых пунктов.

Россия 
 Волосково — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Волосково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Волосково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.